Лисецька сільська рада — Тернопільська область, Підгаєцький район
 Лисецька сільська рада — Хмельницька область, Дунаєвецький район